Черенцово — название населённых пунктов в России:

 Черенцово — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Черенцово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Черенцово — посёлок при станции в Тихвинском районе Ленинградской области.